Очо́а () — испанская фамилия, широко распространённая в Испании и странах Латинской Америки. Известные носители:

 Очоа, Арнальдо (1930—1989) — кубинский генерал, соратник Фиделя Кастро.
 Очоа, Гильермо (род. 1985) — мексиканский футбольный вратарь.
 Очоа, Горка (род. 1979) — испанский актёр.
 Очоа, Карлос (род. 1978) — мексиканский футболист.
 Очоа, Кристина (род. 1985) — испанская актриса, морской биолог и писательница.
 Очоа, Лорена (род. 1981) — мексиканская спортсменка.
 Очоа, Льюис (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Очоа, Марисела (1963—2011) — американская актриса и художница.
 Очоа, Педро (1900—1947) — аргентинский футболист.
 Очоа, Райан (род. 1996) — американский актёр-подросток.
 Очоа, Северо (1905—1993) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Очоа, Франсиско Хавьер (род. 1954) — испанский шахматист, международный мастер.
 Очоа, Элиадес (род. 1946) — кубинский музыкант.
 Очоа, Эллен Лори (род. 1958) — американская астронавтка.
 Очоа, Эухенио (1815—1872) — испанский писатель, критик, библиограф, издатель, переводчик.

Составные фамилии 
 Гевара Очоа, Армандо (1926—2013) — перуанский композитор, дирижёр и скрипач.
 Лопес Очоа, Мануэль (1933—2011) — мексиканский актёр.
 Очоа Васкес, Фабио (1957) — колумбийский наркобарон.
 Очоа Васкес, Хуан Давид (1949—2013) — колумбийский наркобарон.
 Очоа Феликс, Клаудия (1987—2019) — мексиканская фотомодель и блогер.
 Беррио-Очоа и Аристи, Валентин Фаустино (1827—1861) — католический святой, мученик, миссионер, член монашеского ордена доминиканцев, епископ.

Другое 
 (117703) Очоа — астероид, названный в честь американской астронавтки.